Dongen (gemeente), een gemeente in de Nederlandse provincie Noord-Brabant
Dongen (plaats), de hoofdplaats van de gelijknamige gemeente